Баба́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бабак Альона Валеріївна (*1969) — депутат ВР, фракція «Самопоміч».
 Бабак Валерій Павлович — директор Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, заслужений працівник освіти України.
 Бабак Віталій Павлович (*1954) — український науковець, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук.
 Бабак Володимир Миколайович (1946, Прилуки) — український живописець.
  (* 1937) — радянський і російський авіаконструктор, Президент науково-виробничого концерну «Штурмовики Сухого».
 Бабак Григорій Олексійович (1922, Ворожба) — український гірничий інженер, доктор технічних наук (1972), професор (1989).
 Бабак Іван Іванович (* 1923) — український військовик, генерал-майор танкових військ, учасник Другої світової війни.
 Бабак Іван Ілліч (*1919 — †2001) — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Людмила Бабак — українська каноїстка
 Бабак Лідія Миколаївна — заслужений донор України.
 Бабак Людмила Петрівна (* 1998) — українська спортсменка, веслувальниця на байдарках.
 Бабак Микола Пантелеймонович (*1954) — український художник, письменник, колекціонер, видавець, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
 Бабак Олександр Михайлович (*1979) — український футболіст, воротар.
 Бабак Олександр Петрович (* 1957) — український художник.
 Бабак Петро Іванович (*1921 — †1973) — український художник, який працював у галузі станкового живопису.
 Бабак Петро Корнійович (1914—1992) — Герой Радянського Союзу.
 Бабак Рената Володимирівна ( 1934) — українська оперна співачка (мецо-сопрано).
 Бабак Тамара Іванівна ( 1959) — українська художниця. Член Національної спілки художників України (1999).

Див. також 

 Бабак (значення).

Примітки 

Українські прізвища